Сэмуел (Самюэль) Арнолд (; 10 августа 1740, Лондон — 22 октября 1802, там же) – английский , .

Биография 
По некоторым данным его матерью была Амелия Великобританская (1711—1786), дочь короля Великобритании Георга II, вступившая в связь с простолюдином Томасом Арнольдом

В детстве был певчим в хоре королевского оркестра, где и получил азы музыкального образования. 

Примерно в 1764 году начал писать музыку для театра. Получил известность, как автор сценических произведений, с 1764 года выступал как клавесинист в королевском театре Ковент-Гарден . В 1773 году Оксфордский университет присвоил ему степень доктора музыки. В 1783 году стал органистом королевского оркестра, а в 1793 году – Вестминстерского аббатства. В 1789 году назначен руководителем  барочного оркестра Academy of Ancient Music.

Творчество 
Автор 4-томной антологии произведений старых английских композиторов «Соборная музыка» (1790), инициированной Уильямом Бойсом . Он же предпринял первую попытку издать коллективное издание музыкальных произведений Георга Фридриха Генделя (140 номеров, издано в 1787–1797). Сочинил более 100 сценических произведений (оперы , пантомимы и др. ), а также оратории , гимны и инструментальные пьесы.

Избранные произведения

The Maid of the Mill (1765)
Abimelech (оратория, 1768)
The Prodigal Son (1773)
Incidental music for Macbeth (1778)
The Baron Kinkvervankotsdorsprakingatchdern (1781)
The Castle of Andalusia (1782)
Two to One (либретто, 1784)
Turk and No Turk (1785)
 Juvenile Amusements (1797)

Примечания

Литература 
 Encyklopedia Muzyczna PWM. T. 1. Część biograficzna ab. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1979, s. 73. ISBN 83-224-0113-2.

Ссылки 
Arnold, Samuel

Композиторы классической эпохи
Клавесинисты Великобритании
Оперные композиторы
Музыковеды Великобритании 
Музыковеды XVIII века
Похороненные в Вестминстерском аббатстве
Выпускники Оксфордского университета